Біє — гірський масив у Анголі.
 Біє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Біє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.